Charles Millard est un nom pouvant désigner:

Charles Millard (1754-1825), homme politique français
Charles D. Millard (1873-1944), homme politique américain de New York
Charles Millard (1896-1978), homme politique et syndicaliste canadien
, homme politique et conseiller américain de New York

Voir aussi

Millard, Charles